Кулабухов Валентин Федорович — радянський воєначальник, генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Кулабухов Олексій Іванович — священик, козачий політик і громадський діяч, член Кубанського уряду.

Див. також 
 Калабухов
російські прізвища